A10 може значити:

 A10 — формат паперу згідно з ISO 216.
 Arrows A10 — британський гоночний автомобіль.
 A-10 Thunderbolt II — американський літак.